Dolina je lahko:

 dolina, geomorfološka oblika oz. del zemeljskega površja, natančneje podolgovat svet, pogosto povezan s tokom rek. 
 Dolina je tudi mednarodni geografski strokovni termin, sinonim za kraško dolino oz. vrtačo, kraško globel ali kotanjo oz. uvalo, pri kateri je globina manjša od premera.
 toponimi z dolino v imenu
 Zgornjesavska dolina (tudi samo Dolina)
 Dolina Radovne
 Zgornja in Spodnja Bohinjska dolina
 Nomenjska dolina
 Šentanska dolina
 Dravska dolina
 Mežiška dolina
 Mislinjska dolina
 Dravinjska dolina
 Pesniška dolina
 Poljanska dolina (Gorenjska) 
 Poljanska dolina (Dolenjska) (Črmošnjiško-Poljanska dolina)
 Selška dolina
 Soška dolina
 Dolina Idrijce
 Vipavska dolina
 Braniška dolina
 dolina Raše
 Horjulska dolina in Polhograjska dolina
 Borovniška dolina
 Želimeljska dolina
 Savinjska dolina 
 Logarska dolina 
 Zgornja Savinjska dolina
 Zadrečka dolina 
 Šaleška dolina 
 Spodnja Savinjska dolina 
 Tuhinjska dolina
 Konjska dolina
 Moravška dolina
 Savska dolina v Zasavju
 Dolina Pivke/Pivška dolina
 Dolina reke Reke
 Košanska dolina
 Vremska dolina
 Kolpska dolina
 Goteniška dolina
 Dragarska dolina
 Struška dolina
 Ribniška dolina (Ribniško-Kočevska dolina) 
 Loška dolina
 Dolina Krke /Krška dolina
 Mirnska dolina
 Mišja dolina
 Sračja dolina
 Štatenberška dolina
 Temeniška dolina
 Dolina Sotle
 Dolina Glinščice
 Dolina reke Dragonje
 Labotska dolina
 Ziljska dolina
 Rabeljska dolina/Jezerska dolina
 Kanalska dolina
 Reklanska dolina
 Karnahtska dolina/Valle del Cornappo
 Terska dolina
 Nadiške doline
 Rožna dolina, predel (gozd) na skrajnem jugozahodu Maribora.ob vznožju Pohorja
 Široka dolina  (Hrušica)
 Pustriška dolina
 Dolina reke Eisack
 Dolina Wipptal
 Dolina Val Camonica
 Dolina Aoste
 Dolina kraljev (Egipt)
 Kočanska dolina (kotlina v Severni Makedoniji)
 Dolina Triglavskih jezer

Ime naselij

V Sloveniji 
 Dolina, občina Puconci
 Dolina, občina Tržič
 Dolina pri Lendavi, občina Lendava
 Jarčja Dolina, občina Žiri
 Rožna dolina, Ljubljana, mestni predel na zahodu Ljubljane;
 Rožna Dolina, Nova Gorica
 Velika Dolina, občina Brežice
 Mala Dolina, občina Brežice

v Avstriji 
 Dolina, nem. Dolina, vas in priljubljena slovenska božja pot na Celovškem polju v Avstriji v občini Grabštanj, fara Pokrče

V Italiji 
 Dolina, občina in naselje jugovzhodno od Trsta

Drugje 
 Dolina, Bosanska Gradiška, naselje v Bosni in Hercegovini
 Dolina, Vrbje, naselje na Hrvaškem

Glej tudi 
Dolinsko
Dol (razločitev)
priimek Dolinar

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja v Italiji